Jméno a příjmení Jaroslav Kratochvíl má více nositelů:

 Jaroslav Kratochvíl (politik) – český národohospodář a politik (1901–1984), ministr protektorátní vlády
 Jaroslav Kratochvíl (poslanec) – československý politik (1911–1954), poválečný poslanec za lidovce
 Jaroslav Kratochvíl (režisér) – český režisér dokumentárních filmů (* 1985)
 Jaroslav Kratochvíl (spisovatel) – český spisovatel (1885–1945)
 Jaroslav Kratochvíl (fotbalový trenér) – český fotbalový trenér (* 1953)
 Jaroslav Kratochvíl (fotograf) – český fotograf